«Walk Away Renée» — песня американской группы The Left Banke. Была издана отдельным синглом в июле 1966 года.

В США песня достигла 5 места в «Горячей сотне» журнала «Билборд».

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Walk Away Renée» в исполнении группы The Left Banke на 220 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится на 222 месте.

Кроме того, песня «Walk Away Renée» в исполнении группы The Left Banke входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 1966 года
Синглы 1968 года
Синглы 1993 года
Песни Four Tops
Песни 1966 года
Синглы Smash Records
Синглы Motown
Дебютные синглы
Песни барокко-попа